

Sigle 
 Aldo, Giovanni e Giacomo – trio comico italiano

Biologia 
 AGG – codone del codice genetico a cui corrisponde la arginina

Codici 
 AGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Angoram (Papua Nuova Guinea)
 agg – codice ISO 639-3 della lingua angor

Geologia 
 AGG – Formazione di Agrigento – sintema stratigrafico della Sicilia